Posdnjakowa (), weibliche Form des Familienname Posdnjakow folgender Personen:

 Anastassija Jurjewna Posdnjakowa (* 1985), russische Wasserspringerin
 Sofija Stanislawowna Posdnjakowa (* 1997), russische Säbelfechterin
 Tetjana Wasyliwna Posdnjakowa (* 1956), ukrainische Mittel- und Langstreckenläuferin

Auch:
 Posdnjakowa (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Posdnjakowa (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk

Siehe auch:
 Posdnjakow